Serves ist Ortsname in Frankreich:
Serves, ehemaliger Name von Saint-Appolinard (Isère)
Serves-sur-Rhône
Siehe auch:
Dolmen vom Monte Serves